Натуральне число 1825
 1825 рік до нашої ери
 1825 рік нашої ери